Стрибо́г () — божество древнерусского пантеона с неустановленными функциями. Традиционно считается богом ветра или воздуха.

Этимология 
По мнению лингвистов Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, этимологически имя «Стрибог» восходит к индоевропейскому слову *dievas-pater — «Небо-Отец», образ которого восстанавливают для индоевропейского пантеона. Со временем части слова поменялись местами, а в ходе тесных контактов славян с ираноязычными племенами (скифами) часть *dievas заменилась на иранское *baga (→ ). Индоевропейское *pater перешло у славян в стрый «дядя, брат отца».

Российский лингвист О. Н. Трубачёв считает необоснованными попытки найти в слове Стрибог индоевропейский архаизм или иранизм. Он видит в первой части теонима  «распространять, простирать» и считает, что под Стрибогом понималась некая одушевлённая сила природы (очевидно, ветер).

Основные сведения 

Согласно «Повести временных лет», идол Стрибога был установлен в Киеве в 980 году вместе с «кумирами» других важнейших славянских божеств: Перуна, Хорса, Даждьбога, Симаргла и Мокоши. Как в этом, так и в ряде других источников, имя Стрибога сочетается с именем Даждьбога.

«Слово о Полку Игореве» сообщает о связи внуков Стрибога с воздушной стихией: «Се ветри, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами на храбрыя плъкы Игоревы». На основании этой фразы многие исследователи (Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, Д. С. Лихачёв и др.) предположили, что Стрибог был богом ветра или воздуха. Историк Н. И. Кареев даже предположил, что в этом мифологическом персонаже, «как в ведийском Вритре, олицетворялась враждебная сторона грозы, тучи, бури», и сопоставил его с Соловьём-разбойником.

В настоящее время учёные рассматривают Стрибога либо как мрачное божество, противоположное светлому Даждьбогу, либо, наоборот, сближают функции и значение этих двух мифологических персонажей.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Крегждис Р. 2010. Восточнославянские боги Киевской Руси: Стрибог (сопоставительный анализ данных славянской и балтийской мифологических систем) // Studia mythologica Slavica, 13.

Источники

Ссылки 
 Стрибог и святой Касьян в индоевропейском контексте

Боги ветров
Боги неба и атмосферных явлений
Боги по алфавиту
Боги славян
Пантеон Слова о полку Игореве